

Населені пункти та їхні частини

 Бжозувка — село в гміні Оброво Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бжозувка — село в гміні Шастарка Красницького повіту Люблінського воєводства
 Бжозувка — село в гміні Лубніце Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Бжозувка — село в гміні Цельондз Равського повіту Лодзинського воєводства
 Бжозувка — село в гміні Унеюв Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Бжозувка — село в гміні Зельонкі Краківського повіту Малопольського воєводства
 Бжозувка — село в гміні Вольбром Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Бжозувка — село в гміні Кадзідло Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Бжозувка — село в гміні Якубув Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Бжозувка — село в гміні Чоснув Новодворського повіту Мазовецького воєводства
 Бжозувка — село в гміні Ґрабув-над-Пилицею Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Бжозувка — село в гміні Барглув-Косьцельни Августівського повіту Підляського воєводства
 Бжозувка — село в гміні Тучемпи Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Бжозувка — село в гміні Оконек Злотовського повіту Великопольського воєводства
 Бжозувка — частина села Сецеховіце в гміні Івановіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Бжозувка — частина села Осада в гміні Ґостинін Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Бжозувка — частина села Кельно в гміні Шемуд Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Бжозувка — колонія в гміні Россош Більського повіту Люблінського воєводства
 Бжозувка — осада в гміні Ліся Ґура Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Бжозувка — осада в гміні Радлув Олеського повіту Опольського воєводства
 Бжозувка — осада в гміні Старий Тарґ Штумського повіту Поморського воєводства

Примітки